Gianni Remuzzi – scultore italiano
Giuseppe Remuzzi –  medico italiano